Národní bohatství (někdy také společenské bohatství) je hodnota, která označuje celkové bohatství, jež mají občané národa ve stanoveném čase. Tato hodnota je stanovena rozdílem aktiv státu a jeho závazků vůči jiným zemím a napomáhá při plánování hospodářského rozvoje a při provádění ekonomických analýz. Rozsah této hodnoty je definován jako celková hodnota aktiv včetně hmotných a zahraničních aktiv, které mají k dispozici všechny ekonomické subjekty národa ve stanoveném čase. Hrubé národní bohatství se užívá k vyjádření výrobního a obslužného potenciálu aktiv, čisté národní bohatství vypočítané odečtením odpisů z běžných aktiv, které se používají k vyjádření zbytkové hodnoty a míry využití aktiv.

Tato hodnota je důležitým ukazatelem schopnosti země splácet dluh, nebo pokrýt výdaje. Je ovlivněna nejen cenami nemovitostí, cenami na akciových trzích, směnovými kurzy, odpovědnostmi a počtem dospělých v populaci, ale také lidskými zdroji, přírodními zdroji, kapitálem a technologický pokrokem. Ten může v budoucnu vytvořit nová aktiva, nebo jiná znehodnotit. Za nejvýznamnější složku je v rozvinutých zemích běžně považováno čisté bohatství domácnosti, to odráží investice do infrastruktury. Národní bohatství může kolísat, jak dokazují údaje z USA po finanční krizi roku 2008 a z následného hospodářského zotavení. V zemích, kde jsou občané více seznámeni s akciovými trhy (např. USA a Spojené království), bohatství jak národní, tak na obyvatele roste v obdobích, kdy akciové trhy zaznamenávají růst. Na druhou stranu v zemích, kde lidé více investují do nemovitostí, nebo dluhopisů (např. Francie a Itálie), bohatství roste v případě, že finanční trhy zaznamenávají pokles.

Seznam zemí/oblastí podle celkového bohatství

Seznam podle Credit Suisse (2019)

Rozdíly podle zemí 
V následující tabulce je seřazeno 30 zemí podle celkového národního bohatství mezi lety 2000 a 2019 podle Credit Suisse S.A.

Následující tabulka zobrazuje podíl deseti největších zemí na světovém národním bohatství v daných letech. Podíl na světovém národním bohatství země, který je v daném roce vyšší než 5% je posílen.

 Podíl deseti ekonomicky nejsilnějších zemí na světovém národním bohatství podle celkového národního bohatství v daných letech (%)

2000-2009

2010-2019

Seznam kontinentů, Asijsko-Pacifického regionu, Číny a Indie podle celkového bohatství

Seznam podle Credit Suisse (2020)

Odkazy

Reference

Související články 
 G8

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Bohatství
Bohatství